Municipio Chiautla ist der Name folgender Municipios in Mexiko:

 Municipio Chiautla (México)
 Municipio Chiautla (Puebla)